Edna kan syfta på:

 Edna – ett hebreiskt namn samt personer med namnet

Geografi

USA 

 Edna, Texas, countyhuvudort, Jackson County, 
 Edna, Kansas, ort, Labette County, 

Robotskapade USAförgreningar